Мирослав Павловић може се односити на:

 Мирослав Павловић - фудбалер и југословенски фудбалски репрезентативац
 Мирослав Павловић - српски математичар